Финал Кубка Испании по футболу 2016 года — 113-й финальный матч Кубка Испании, который пройдёт 22 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. В матче приняли участие «Барселона» и «Севилья».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания 

2016
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Севилья»
События 22 мая
Май 2016 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Испании в 2016 году